Llanera puede referirse a:

Geografía

En España 
Llanera, municipio de la provincia de Oviedo.

En Filipinas 
 Llanera, municipio de la provincia de Nueva Écija.

Música y etnografía
 Joropo estilo musical del folclore de Venezuela
 Llanero persona pertenecientes a los llanos de Venezuela y Colombia.